Always Outnumbered, Never Outgunned — четвёртый студийный альбом британской электронной группы The Prodigy. Впервые он был выпущен 11 августа 2004 года в Японии, 23 августа 2004 года в Великобритании на лейбле XL Recordings и 15 сентября 2004 года в Соединенных Штатах на лейбле Maverick Records. Записанный почти полностью с использованием программы Propellerhead Reason и освоенный с помощью Pro Tools, альбом контрастирует с предыдущими альбомами группы и отличается более обширным использованием вокала, чем их предыдущий альбом The Fat of the Land. Название альбома — пьеса, написанная  под названием , только во второй части фразы слово Always заменено словом Never.

Список композиций

Участники записи 
The Prodigy
Лиам Хоулетт – автор, композитор, продюсер, программирование, звукорежиссура, сведение; синтезаторы, бас-гитара (5, 12), гитара (7, 10, 12), семплы
Максим Реалити – вокал (1, 13)

Приглашённые музыканты, со-продакшн, со-авторы и звукорежиссёры
Neil McLellan — сопродюсер, дополнительное программирование, звукорежиссура, сведение, соавтор (3, 8, 10, 12).
Дэмиен Тэйлор — звукоинженерные работы в Pro Tools
Джульетт Льюис — вокал (1, 4, 5)
The Magnificent Ping Pong Bitches — вокал (2)
J. Martinez/F. Cooke — авторы заимствованных семплов из «Style of the Street» (by Broken Glass) (2)
Hubert Barlay Eaves III/James Williams — авторы заимствованных семплов из «You’re the One for Me» (by D Train)
Princess Superstar — вокал (3)
Twista — вокал (4)
Шахин Бадар — вокал (4)
Dave Pemberton (Strongroom) — сопродюсер (4)
Scott Donaldson — игра на гитаре (5)
Hanna Robinson — бэк-вокал (5, 6)
Jimmy Webb — написал вставленные слова «Up, Up and Away In My Beautiful, My Beautiful Baloon» (5)
Kool Keith — вокал (6, 10)
Louise Boone — бэк-вокал (6, 7, 9, 11)
Jim Hunt — флейта (6)
Paul 'Dirtcandy' Jackson — вокал (7)
Mike Horner — гитара (7, 12)
Rooholah Khaleghi — автор заимствованных семплов из песни «ELAHAYE Naz» (by Gholamhossein Banan) (8)
Robin Albers — автор заимствованных семплов из песни «Plastic Dreams (Hohner Retro Mix)» (by Jaydee) (9)
Matt Robertson — дополнительное программирование, аккордовые звуки (1), гитара (9), восстановительная работа (11)
Робби ван Леувен — автор заимствованных элементов и семплов из песни «Love Buzz» (by Shocking Blue) (9)
Jim Davies — гитара (10)
Rinse — восстановительная работа (11)
Лиам Галлахер — вокал (12)
Ноэл Гэллахер — бас-гитара (12)
Jan 'Stan' Kybert — помощь при создании (12)
John Carter/Geoff Stephens — авторы заимствованных семплов из песни «My World Fell Down» (by Saggitarius) (12)
Эмили Лазар — мастеринг

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 Always Outnumbered, Never Outgunned на Discogs
 Opinions about Always Outnumbered Never Outgunned - BBC Dance Review

Альбомы The Prodigy
Альбомы электронной музыки
Техно-альбомы
Альбомы XL Recordings